Margarita pode referir-se:
 a Margarita, comuna italiana, na região do Piemonte, em Itália.
 Ilha Margarita (em espanhol Isla de Margarita), uma ilha da Venezuela situada no mar do Caribe
 a pérolas.
 a qualquer molusco bivalve do género Margarites.
 ao mineral margarita, um silicato de alumínio e cálcio.
 Margarita (coquetel), bebida de origem mexicana
 Margarita (Colômbia),

Plantas 
 a qualquer planta designada por margarida.
 a qualquer planta do género Aster.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos